A PR-986 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que também se denomina Contorno Rodoviário de Rolândia ou Contorno Sul de Rolândia, com extensão de 9,9 quilômetros, totalmente duplicados  (19,8 quilômetros de pistas).  A rodovia se inicia no entroncamento com a BR-369 (saída para Cambé) e termina na mesma BR-369 (saída para Arapongas).

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná